Майк Хонда (; род. , штат Калифорния) — американский политик.

Член Демократической партии США.

Член Палаты представителей США от штата Калифорния с 2001 года.

Американец японского происхождения.

Раннее детство провёл в лагере для интернированных японцев в Колорадо. В 1965—1967 годах служил в Корпусе мира в Сальвадоре.

Окончил Высшую школу Сан-Хосе (San Jose High Academy) в Калифорнии (бакалавриат по биологии и испанскому языку, 1968; магистр педагогики, 1974).

В Конгрессе является членом Комитета по ассигнованиям.

Противник сохранения блокады Кубы.

Деятельность

Женщины для утешения 

В 2007 году Хонда внёс на рассмотрение резолюцию в которой содержалось требование к Японии признать формально, принести извинения и принять на себя историческую ответственность в ясной и недвусмысленной манере, отозвать любые заявления, в которых утверждалось, что проблема женщин для утешения не существовала и рассказать нынешнему и будущим поколениям «об этом чудовищном преступлении, следуя рекомендациям международного сообщества и с уважением по отношению к „женщинам для утешения“».

30 июля 2007 года Палата представителей приняла эту резолюцию после 30-минутного обсуждения, во время которого ни один человек не высказался против.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Демократической партии США
Члены Палаты представителей от штата Калифорния
Активисты ЛГБТ-движения в США
Женщины для утешения
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Хосе